IL steht für:
 Flugzeuge des russischen Herstellers Iljuschin
 Illinois, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Industrieland
 Insertion Loss, siehe Einfügedämpfung
Instruction List, siehe Anweisungsliste
 Interleukine
 Intermediate Language, ein Assembler für .Microsoft .NET
 Interventionistische Linke
 Ionic Liquid, siehe Ionische Flüssigkeit
 Isamaaliit, eine ehemalige estnische Partei
 Israel nach ISO 3166
 Istanbul Airlines Fluggesellschaft nach dem IATA-Code

IL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Ilmenau
 Republik Moldau: Rajon Ialoveni
 Nordirland: County Fermanagh
 Österreich: Bezirk Innsbruck-Land
 Rumänien: Kreis Ialomița
 Slowakei: Okres Ilava

Il ist Name bzw. Namensteil folgender Personen:
 Il, Herrscher von Umma
 Kim Jong-il, Ehemaliger Diktator von Nordkorea
 Kim Yong-il, Ehemaliger Ministerratsvorsitzender von Nordkorea

İl steht für:
 İl, eine türkische Verwaltungseinheit

il steht für:
 .il, die Top-Level-Domain von Israel

i. L. steht als Abkürzung für:
 in Liquidation, ist dem Firmennamen eines in der Auflösung befindlichen Unternehmens angefügt

IL